The King Of Rock’n’Roll () — бокс-сет американского музыканта Элвиса Пресли, вышедший в 1992 году, в нём собраны композиции, созданные музыкантом в 1950-е годы.

О бокс-сете 
Издание включает в себя студийные записи, альтернативные треки и записи живых концертов. На альбоме представлено 140 треков, 15 из которых ранее не выпускались на компакт-дисках (в основном это треки, содержащиеся на диске V — «Rare And Rockin»). Бокс-сет оформлен рисунками и содержит 92-страничный цветной буклет с редкими фотографиями из архива Грейсленда, дискографию музыканта '50s и список музыкальных сессий, а также страницу цветных почтовых марок с изображением обложек музыкальных альбомов Пресли в 1950-е годы.

Все хиты, «Б»-стороны, альбомные записи, рождественские песни, госпел-композиции и кино-версии песен представлены вместе с диском, содержащим ранее невыпускаемые альтернативные треки и редкие записи «живых» концертов.> Информативный и красочно оформленный 92-страничный буклет с фотографиями является интересным дополнением к богато оформленному бокс-сету.

Записи сделаны на студиях: «Sun Records», Мемфис, Теннесси; студии «RCA Records», Нашвилл, Теннесси; студии «RCA Records», Нью-Йорк; студия «20th Century Fox» и «Radio Recorders», Голливуд, Калифорния между 1953 и 1958.

Список композиций

Диск 1 

На диске собраны композиции сессий на студии «Sun Records».

Диск 2

Диск 3 
На диске собраны композиции-саундтреки к фильмам «Любить тебя» и «Тюремный рок» (1957 год) с участием Пресли в главной роли,  а также госпел-композиции, вошедшие в рождественский альбом 1957 года — «Elvis' Christmas Album». Диск 4 Диск включает в себя песни из кинофильма «King Creole», а также записей сессии 1958 года, сделанные в период,  когда музыкант находился в армейском отпуске. Диск также содержит 13-минутную запись интервью музыканта 22 сентября 1958 года.

Диск 5. «Rare And Rockin» 
Диск содержит редкие записи «живых» концертов музыканта.

Участники записи 
 Элвис Пресли — вокал, гитара, фортепиано, бас-гитара
 Гордон Стокер — вокал, фортепиано
 The Jordanaires, Бен Шпеер, Брок Шпеер — вокалы
 Скотти Мур, Чет Аткинс, Ханк Гарланд, Карл Перкинс — гитара
 Карл Перкинс — гитара
 Малон Кларк — кларнет
 Джастин Гордон — саксофон
 Джон Эд Бакнер — труба
 Элмер Шнейдер — тромбон
 Рэй Сигл — туба, акустическая бас-гитара
 Флойд Крамер, Шорти Лонг, Дадли Брукс, Майк Столлер, Джерри Ли Льюис — фортепиано
 Хойт Хокинс — фортепиано, орган, тарелки
 Гордон Стокер — фортепиано, бэк-вокал
 Клейтон Перкинс — акустическая бас-гитара
 Нил Мэттьюс — электрическая бас-гитара
 Доминик Фонтана, Берни Мэтисон — барабаны
 Фредди Мартин & Его Оркестр

Ссылки 
 Официальный сайт «RCA Records»

Альбомы 1992 года
Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы RCA Records
Сборники на английском языке
Бокс-сеты Элвиса Пресли